S13,  S-13, S.13 ou S.XIII peut faire référence à:

Cinéma 
Hommes sans femmes - S13, film américain de John Ford sorti en 1930.

Domaine militaire 
 HMS Osiris (S13), un sous-marin de la Royal Navy ;
 S-13, un sous-marin soviétique ;
 SIAI S.13, un hydravion de reconnaissance italien ;
 SPAD S.XIII, un avion de chasse français.

Sciences 
Chimie
 Le conseil de prudence: Conserver à l’écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux, sur les étiquettes de produits chimiques.

Médecine
 Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments au niveau du cou, d’après la Classification internationale des maladies.

Transports 
Automobile
 Nissan S13, un modèle du constructeur japonais Nissan.

Autoroute
  Autoroute géorgienne S13 reliant Akhalkalaki au Lac de Kartsachi.

Train
  Ligne S13 du S-Bahn Rhin-Ruhr en Allemagne ;
  Ligne S13 du Service ferroviaire suburbain de Milan en Italie ;
  Ligne S13 du RER Zurichois en Suisse.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres